Karikari ist der Familienname folgender Personen:

 Jeremy Karikari (* 1987), deutscher Fußballspieler
 Kofi Karikari (19. Jahrhundert), Herrscher des Königreichs Ashanti
 Kwame Karikari (* 1992), ghanaischer Fußballspieler
 Ohene Karikari (* 1954), ghanaischer Sprinter

Karikari bezeichnet außerdem
 Karikari Peninsula, eine Halbinsel in der Region Northland in Neuseeland